Maris ist der Familienname folgender Personen:
 Ada Maris (* 1957), US-amerikanische Schauspielerin
 Bart Maris (* 1965), belgischer Jazzmusiker
 Bernard Maris (1946–2015), französischer Wirtschaftswissenschaftler, Journalist, Autor und Hochschullehrer
 Érik Maris (* 1964), französischer Autorennfahrer und Bankier
 Herbert Maris (Bert Schmidt-Maris; * 1917), deutscher Filmschauspieler und Filmproduzent
 Humphrey Maris (* 1939), britischer Physiker
 Jackson Maris (* 1993), kanadischer Volleyballspieler
 Jacob Maris (1837–1899), niederländischer Maler
 Matthijs Maris (1839–1917), niederländischer Maler
 Mona Maris (1903–1991), argentinischstämmige Schauspielerin
 Roger Maris (1934–1985), US-amerikanischer Baseballspieler
 Willem Maris (1844–1910), niederländischer Maler
 Simon Maris (1873–1935), niederländischer Maler, Sohn von Willem Maris

Sonstiges:
 antiker Name des Mureș (Fluss)
 Maris (Gottheit), eine etruskische Gottheit
 Maris (Sohn des Amisodaros), in der griechischen Mythologie ein Teilnehmer am trojanischen Krieg
 Stella Maris, ein Beiname für die Mutter Jesu, Maria
 Maris-Nunatak, Nunatak im Prinzessin-Elisabeth-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Māris, lettischer Vorname